Pristis är ett släkte av broskfiskar som beskrevs av Johann Heinrich Linck d.y. 1790. Pristis ingår i familjen sågfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sågfiskar
Pristis